Koror hace referencia a varios artículos:
 Koror, estado de Palaos, en Oceanía;
 Isla de Koror, en el estado de Koror;
 Koror (ciudad), ciudad en la isla de Koror y capital de dicho estado.